«Жизнь Пи» () — приключенческая драма режиссёра Энга Ли в формате 3D. Лента снята по одноимённому роману Янна Мартела, опубликованному в 2001 году. Главную роль в фильме исполняет начинающий индийский актёр Сурадж Шарма.

Премьера состоялась на Нью-йоркском кинофестивале 28 сентября 2012 года. В широкий прокат в США фильм вышел 21 ноября 2012 года, в России — 1 января 2013 года. Американский институт киноискусства назвал фильм одной из десяти лучших кинокартин года, а Американская киноакадемия отметила ленту 11 номинациями на премию «Оскар», включая за лучший фильм года.

Сюжет 
Мужчина-индус по имени Пи общается с писателем Янном Мартелом, которому рассказывает свою невероятную историю. Отец назвал его в честь бассейна в Париже Piscine Molitor. В детстве он интересовался несколькими религиями, и исповедовал сразу индуизм (вайшнавизм) с Вишну, католичество с Христом и мусульманство с Аллахом. В школе из-за насмешек одноклассников над его необычным именем Писин, он решает называть себя Пи в честь буквы греческого алфавита π. За время, проведённое в летнем лагере, он подготовился и в первый день учебного года представил одноклассникам своё имя, как математическое число π, даже записав на доске несколько сотен знаков этого числа. Когда ему было 15 лет, отец, будучи директором зоопарка, объявил, что семье придётся уехать из Индии, забрав с собой половину животных, и продать их в Канаде, чтобы начать новую жизнь. Пи пытался отговорить семью от отъезда из их родного дома, но безуспешно.

Морское путешествие начинается на японском грузовом судне. На четвёртый день после стоянки в Маниле судно попадает в шторм. Пи проснулся от шума и поднялся на палубу. Восхищаясь штормом, он закричал: «Сильней! Сильней!». Сразу после этого зазвучала тревога, волна вынесла с палубы в океан несколько матросов, трюмы начали заполняться водой. Пара матросов поймали Пи и, пообещав найти родителей, бросили его в шлюпку, в которой уже находился кок. Но тут зебра прыгнула в шлюпку, и кок упал за борт, а шлюпка отцепилась и полетела вниз. Большая волна захлестнула судно, и оно пошло на дно. Пи, свисая со шлюпки и видя ещё освещаемое фонарями судно, закричал: «Простите меня! Мама! Папа! Рави! Я виноват!». После того, как шторм утих, Пи оглядывает свой «ковчег». В шлюпке находились некоторые животные с корабля: гиена, зебра, сломавшая ногу при падении, орангутан Апельсинка, подплывшая на связке бананов, и бенгальский тигр Ричард Паркер (его имя «Жаждущий» и имя охотника, продавшего тигрёнка зоопарку, перепутали, но новое имя прижилось). Голодная гиена убивает зебру, а потом и Апельсинку, которая заступилась за Пи. В конце этих разборок тигр выпрыгивает из-под натяжки и убивает гиену. Пи остаётся в лодке наедине с тигром. Начинается борьба за выживание.

Пи строит небольшой плот, на который погружает спасательный провиант и всякие полезные вещи, и крепит его верёвкой к шлюпке. Во время плавания Пи пытался «отвоевать» шлюпку. Сначала пробовал показать свой авторитет и даже «пометил» половину шлюпки, но ничего из этого не вышло. Тогда он стал ловить рыбу и подкармливать Ричарда Паркера. Однажды Пи погрузил все галеты из спасательного арсенала шлюпки на свой плот, но ночью, играя с биолюминесцентным планктоном в воде, растревожил кита, который перевернул плот, так что вегетарианец Пи остался без еды. Ему удалось спастись от голода во время налёта летучих рыб. Одна из крупных хищных рыб, охотящихся на летучих, упала в шлюпку. С голоду Пи отбил у Ричарда Паркера рыбу и съел сам. На пути им встречаются рыбы, медузы, киты и загадочный остров с сурикатами, красивый, хищный и коварный, словно венерина мухоловка; «То что давал днём, забирал обратно ночью» (жизнь). Как объяснил Пи, Бог дал ему отдохнуть, но послал знак, что надо продолжить путь (Пи нашёл в цветке зуб человека, который остался на острове, умер и был переварен). По прибытии к берегу Мексики Пи устало затащил шлюпку на мель и упал на тёплый мягкий песок («щека Бога» — как выразился Пи). Исхудавший тигр перепрыгнул через Пи, отряхнулся, подошёл к близлежащему тропическому лесу, остановился, посмотрел туда и вбежал в него. Пи надеялся, что перед этим Ричард Паркер обернётся или каким-либо другим способом «поставит точку» в их отношениях. Позже его находят люди, а в больнице, куда его поместили, с ним беседовали приехавшие представители японской компании-судовладельца, но они не поверили в его историю. Тогда Пи рассказал им другую, более правдоподобную, но более мрачную версию случившегося. В ней животных в шлюпке не было, а борьба за выживание развернулась между Пи (Ричард), его мамой (Апельсинка), травмированным матросом по прозвищу «Счастливый Буддист» (зебра) и подлым коком-французом с корабля (гиена). Сюжет очень похож на предыдущий. Нога моряка начала гнить, и кок его убил, завялил мясо и съел. Во время ловли Пи не удержал черепаху и кок хотел его убить, но мама заступилась и велела, чтобы Пи прыгал на плот (построенный коком для ловли), но когда Пи оглянулся с плота, кок уже убил его мать. После этого Пи «сделал с коком то же, что он сделал с матросом». И Пи дрейфовал на шлюпке один.

В конце фильма Пи предлагает писателю историю на выбор. Писатель выбирает историю с тигром, и Пи дарит её Янну.

В ролях 
 Сурадж Шарма — Пи Патель в возрасте 16-17 лет
 Табу — мать Пи Пателя
 Адиль Хуссейн — отец Пи Пателя
 Ирфан Хан — взрослый Пи Патель
 Жерар Депардьё — кок
 Рейф Сполл — Янн Мартел
 Вибиш Сивакумар — брат Пи Пателя
 Аюш Тандон — Пи Патель в раннем детстве
 Андреа Ди Стефано — священник
 Шраванти Сайнат — Ананди в возрасте 16-17 лет, девушка Пи
 Митили Пракаш — супруга взрослого Пи Пателя

Съёмки 
В 2000-е годы на место режиссёра претендовали М. Найт Шьямалан, Альфонсо Куарон и Жан-Пьер Жёне.

Режиссёр решил заменить Тоби Магуайра, который изначально должен был сыграть роль Писателя в фильме, на Рейфа Сполла. Энг Ли счёл Тоби слишком известным актёром, способным отвлечь внимание зрителей от исполнителей других ролей.

В фильме «Тёзка» Ирфан Хан и Табу играют семейную пару и имеют сына и дочь.

Прокат 
«Жизнь Пи» вышел в широкий прокат 21 ноября 2012 года в традиционном, также и в 3D форматах. Первоначально показ фильма был запланирован на 14 декабря 2012, но когда было объявлено, что показ фильма «Хоббит: Нежданное путешествие» должен состояться в тот же день, выход «Жизнь Пи» отложили на неделю. Затем показ был сдвинут на месяц вперед.

Видеоиздания 
12 марта 2013 года в Северной Америке «Жизнь Пи» вышла на DVD и Blu-Ray.

Награды и номинации 
 2013 — 4 премии «Оскар»: лучшая режиссура (Энг Ли), лучшая оригинальная музыка (Майкл Данна), лучшая операторская работа (Клаудио Миранда), лучшие визуальные эффекты (Билл Вестенхофер, Гийом Рошерон, Эрик-Ян де Бур и Дональд Р. Эллиотт) и ещё 7 номинаций: лучший фильм (Энг Ли, Джил Неттер, Дэвид Уомарк), адаптированный сценарий (Дэвид Мэги), монтаж (Тим Скуайрс), песня (Майкл Данна, Бомбей Джайши, «Pi’s Lullaby»), работа художника (Дэвид Гропман, Анна Пиннок), запись звука (Рон Бартлетт, Д. М. Хемфилл и Дрю Куни), звуковой монтаж (Юджин Гирти и Филип Стоктон).
 2013 — 2 премии BAFTA: операторская работа (Клаудио Миранда), визуальные эффекты и ещё 7 номинаций: лучший фильм (Энг Ли, Джил Неттер, Дэвид Уомарк), режиссура (Энг Ли), адаптированный сценарий (Дэвид Мэги), монтаж (Тим Скуайрс), музыка (Майкл Данна), работа художника (Дэвид Гропман, Анна Пиннок), звук.
 2013 — премия «Золотой глобус» за лучшую оригинальную музыку (Майкл Данна) и ещё 2 номинаций: лучший фильм — драма, лучший режиссёр.
 2013 — 2 номинации на премию «Энни» за лучшую анимацию персонажа (персонажи «Тигр» и «Орангутан»).

Примечания

Ссылки 
 Обзор и критика фильма Rolling Stone

Приключенческие фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы США в 3D
Фильмы 2012 года в 3D
Фильмы IMAX
Экранизации романов Канады
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы о животных
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Фильмы о религии
Фильмы о выживании
Фильмы об Индии
Фильмы США 2012 года
Фильмы о тиграх